Aïssata Maïga, joueuse malienne de basket-ball
Aïssata Maïga, femme politique malienne